Loud And Clear es el álbum de estudio de la banda de Hard rock Autograph, lanzado en el año 1987, con dos temas destacados, Dance All Night y She Never Looked That Good For Me que, estos dos temas, también aparecen en una película del mismo año (1987). 

En un video de una canción de este mismo álbum, se aprecia la ausencia de gente tan famosa como Ozzy Osbourne o Vince Neil en los extras del video musical.

Lista de temas 

Álbumes de 1987